Tawaramoto (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Nara: Tawaramoto (Nara)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Tawaramoto (Han)